Wollheim ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Eduard Wollheim da Fonseca (1810–1884), deutscher Schriftsteller, Dramaturg, Sprachwissenschaftler und Diplomat
 Caesar Wollheim (1814–1882), deutsch-jüdischer Großkaufmann
 Donald A. Wollheim (1914–1990), US-amerikanischer SF-Autor, -Verleger und -Herausgeber 
 Ernst Wollheim (1900–1981), deutscher Mediziner
 Gert Heinrich Wollheim (1894–1974), Maler des Expressionismus
 Hasso Heinrich Wollheim (1893–1980) deutscher Arzt
 Heinrich Wollheim (1855–1927) deutscher Unternehmer
 Hermann Wollheim (1817–1855), deutscher Arzt, Schriftsteller und Politiker
 Mauricio Wollheim (1828–1906), mexikanischer Botschafter
 Norbert Wollheim (1913–1998), Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, ehem. Direktoriums-Mitglied des Zentralrats der Juden in Deutschland
 Richard Wollheim (1923–2003), englischer Philosoph

Siehe auch:
 Fonseca-Wollheim
 Wolheim